Le tournoi de tennis de Caroline du Sud est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute à Greenville du  au .

Lena Sandin remporte le simple dames. En finale, elle bat Roberta McCallum, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Diane Desfor et Jane Stratton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Caroline du Sud
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Caroline du Sud
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en février 1981
Tennis en mars 1981